Baja tensión puede referirse a:

 Baja tensión eléctrica, la que se encuentra en los siguientes límites de tensiones nominales: corriente alterna, igual o inferior a 999 voltios; corriente continua, igual o inferior a 1.499 voltios.

 Baja tensión arterial, condición anormal en la que la presión sanguínea de una persona es mucho más baja de lo usual.